Александр Романович Михайленко (, род. 25 мая 1935, Пески) — советский и украинский юрист, правовед, педагог, доктор юридических наук (1962), профессор (1992). Заслуженный юрист Украины (1996), отличник образования Украины (2002), академик международной кадровой академии (2007), почётный работник прокуратуры Украины.

Биография 
Родился 25 мая 1935 года в селе Пески Иванковского района Киевской области.

После окончания Саратовского юридического института имени Д. И. Курского, с 1962 по 1968 работал следователем, старшим следователем прокуратуры Керчи. В 1968—1979 годах учился в аспирантуре, в 1972 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам возбуждения уголовного дела, затем — преподаватель, доцент Саратовского юридического института.

С 1979 года работал в Киевском государственном университете имени Т. Г. Шевченко. В 1989 году защитил докторскую диссертацию по проблемам обеспечения законности на предварительном следствии. С 1994 по 1998 год работал в Генеральной прокуратуре Украины — прокурором, старшим прокурором отдела, старшим советником юстиции с 2004 года.

Одновременно продолжал работать профессором Киевского университета имени Т. Шевченко. С 1998 года — профессор Института адвокатуры при Киевском университете, затем — заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины.

С 2006 года — заведующий кафедрой теории и практики прокурорской деятельности Института подготовки прокурорских кадров. С 2006 года — заведующий кафедрой теории и практики прокурорской деятельности и уголовного процесса Национальной академии прокуратуры Украины. Одновременно работает профессором кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Был членом Координационного бюро теории законности и прокурорского надзора при Всесоюзном научно-исследовательском институте Генеральной прокуратуры СССР, а также научно-методического центра при Координационном совете генеральных прокуроров СНГ (Москва), входил в состав рабочей группы по разработке механизма передачи пенитенциарной системы в управление органов юстиции Украины. Участвовал в качестве эксперта в Окружном суде Северного округа Калифорнии (США).

Является внештатным консультантом Секретариата и Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины, входит в состав редколлегий журналов «Вестник прокуратуры» и «Вестник Академии прокуратуры Украины».

Неоднократно был председателем Государственных экзаменационных комиссий. Член Научно-методического совета при Генпрокуратуре Украины, член Украинской ассоциации прокуроров.

Научная деятельность 
Направления научной деятельности — проблемы законности, прокурорский надзор, теория государства и права, уголовный процесс, правоохранительные органы, уголовно-процессуальное документирование .

Разработал новые научные подходы к решению проблем обеспечения законности при расследовании преступлений, является автором основных теоретических положений в области уголовно-процессуальных актов. Впервые в науке уголовно-процессуального права дал классификацию и характеристику всем временным параметрам уголовного процесса, раскрыл правовую природу его начала и сущность особенностей правоотношений, возникающих при этом.

Является одним из первых разработчиков теории предмета и объекта прокурорского надзора и учебного курса по этой дисциплине и спецкурсов по уголовно-процессуальному документированию и проблем времени в уголовном процессе Украины. Впервые комплексно показал роль привлеченных к делам лиц в обеспечении законности при расследовании преступлений, а также предложил решение проблем расследования преступлений на морских судах, находящихся в дальнем плавании.

Обосновал принцип непрерывности участия защитника в уголовном процессе, показал своё нетрадиционное видение правового государства, принципов Презумпция невиновности|презумпции невиновности, состязательности и других актуальных проблем юридической наук.

Является автором теоретических моделей законопроектов по проблемам организации и деятельности следственных органов; регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении; обращений граждан. Активный участник подготовки проекта Закона Украины «О прокуратуре». Давал экспертные заключения по проектам Конституции Украины, кодексов и других законодательных актов, входил в рабочую группу Верховной Рады Украины по подготовке проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Украины .

Участвовал в 125 научно-практических конференциях, семинарах, в том числе международного уровня.

Автор более 340 публикаций, в том числе, более 239 научных работ, 20 учебных пособий, 29 учебно-методических, 70 публицистических работ.

Избранные труды и публикации 
 Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. — Саратов, 1975;
 Провадження кримінальних справ у суді. — К.,1992;
 Складання процесуальних актів у кримінальних справах. — К., 1996. — 4-те вид.;
 Основи правознавства. — К., 1997. — 3-тє вид.;
 К вопросу о сущности предмета и объекта прокурорского надзора — 1981;
 Проблема времени в уголовном судопроизводстве \\ Правоведение. — 1983. — № 2;
 Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности \\ Государство и право. — 1994. — № 1. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. — Киев, 1999 р. — 448 с; П
 Прокуратура Франції, ФРН, Великобританії, США. — Київ. −2001. — 32 с. Строки та інші часов параметри в криминальному процесі України. — Киев, 2000, — 40 с. Прокуратура України: Подручник. -Київ. 2005. 296 с. Принципи організації та діяльності прокуратури України. — Киев, 2005.

Награды 
Награждён 3 медалями. Имеет благодарность Кабинета Министров СССР, многие ведомственные грамоты, благодарности, в том числе, Минвуза СССР и УССР, благодарностью Председателя Службы безопасности Украины и др.

Литература 
 Визначні юристи сьогодення. — Київ: ІнЮре, 2001. — С. 342—344,
 Юридична енциклопедія. В 6 т. Т. 3: — Київ, «Укр. енцикл.», 2001. — С. 639—640.

Юристы Украины
Правоведы Украины
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели Киевского университета
Правоведы СССР
Почётные работники прокуратуры Украины
Отличники образования Украины
Авторы учебников
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии